Anzberg ist der Name folgender Orte:

 Anzberg (Gemeinde Freinberg), Ortschaft von Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Anzberg (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Anzenberg